Isabey-Moschee bezeichnet die 

Isabey-Moschee (Selçuk)
Isa-Bey-Moschee (Skopje)